Lurati ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Lurati (* 1936), Schweizer Lokalhistoriker
 Bernardino Lurati (1829–1880), Schweizer Politiker
 Carlo Lurati (1804–1865), Schweizer Arzt, Offizier, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat 
 Claudio Lurati (* 1962), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Alexandria in Ägypten
 Fausto Lurati (1929–2015), Schweizer Radrennfahrer
 Ottavio Lurati (* 1938), Schweizer Sprachwissenschaftler